Lisisc (en llatí Lyciscus, en grec antic ) fou un polític acarnani a qui els seus paisans van enviar com a ambaixador a Esparta l'any 211 aC per demanar l'aliança d'aquest estat amb Filip V de Macedònia, i per evitar que s'unissin a la Lliga Etòlia i a la romans.

Va defensar el rei de Macedònia contra els atacs de Clenees (Χλαινέας) i va advertir del perill que representava que els romans guanyessin poder a Grècia, al·legant que els grecs, que havien guanyat als bàrbars perses no podien ara convertir-se en aliats d'altres bàrbars contra els mateixos grecs, segons diu Polibi.

Referències 

Persones de la Grècia hel·lenística
Ambaixadors de l'antiga Grècia